У Словенії налічується 67 населених пунктів зі статусом міста. Відповідно до Акту місцевого самоврядування Республіки Словенія, містом вважається поселення з чисельністю понад 3 тис. осіб і яке відрізняється від інших поселень своїми розмірами, густотою населення, економічною структурою й історичним розвитком. Поселення отримує статус міста за рішенням уряду країни.

За кількістю населення

Див. також 
 Словенія

Примітки

Посилання 

 Slovenia: Major Cities, citypopulation.de 

Словенія

Списки:Словенія